Slovo Abra má několik významů.
 ABRA Software – český výrobce informačních systémů
 Abra (zpěvačka)
Abra – tradiční arabská loď
 Abra (pokémon) – druh pokémona